

Architettura 
 Castro Theatre – sala cinematografica situata a San Francisco (Stati Uniti d'America)

Astronomia 
 Cratere Castro – cratere sulla superficie di Venere

Aziende 
 J. Castro – casa automobilistica spagnola

Cinema 
 Castro – documentario diretto da Paolo Civati (2016)

Persone 

 Casa di Castro – nobile famiglia spagnola
Artisti
 Esteban Salas y Castro (1725-1803) – compositore e presbitero cubano
 Oscar Castro-Neves (1940-2013) – chitarrista, arrangiatore e compositore brasiliano
 Alfredo Castro (1955) – attore e regista cileno
 Daniela Castro (1969) – attrice messicana
 María Castro (1981) – attrice, presentatrice televisiva e ballerina spagnola
 Jerónimo Zurita y Castro (1512-1580) – storico spagnolo
 Américo Castro (1885-1972) – filologo, storico e critico letterario spagnolo
 Raúl Silva Castro (1905-1970) – giornalista, critico letterario e scrittore cileno
 Xosé María Díaz Castro (1914-1990) – poeta e traduttore spagnolo
Politici
 José de Antequera y Castro (1689-1735) – rivoluzionario e politico spagnolo
 Julián Castro (1805-1875) – politico venezuelano
 José María Castro Madriz (1818-1892) – politico costaricano
 Salvador Allende Castro (1871-1932) – avvocato e politico cileno
 Cipriano Castro (1858-1924) – politico venezuelano
 João do Canto e Castro (1862-1934) – politico portoghese
 León Cortés Castro (1882-1946) – politico costaricano
 Laureano Gómez Castro (1889-1965) – politico colombiano
 Fidel Alejandro Castro Ruz (1926-2016) – rivoluzionario, politico e militare cubano
 Juan Alberto Melgar Castro (1930-1987) – militare e politico honduregno
 Raúl Castro (1931) – rivoluzionario e politico cubano
 Mariela Castro (1962) – psicologa e politica cubana
 María Consuelo Araújo Castro (1971) – politica e diplomatica colombiana
 Sportivi
 Manuel Castro González (1885-...) – allenatore di calcio spagnolo
 Manuel Fonseca e Castro (1900 circa...) – calciatore portoghese
 Francisco Pinto Castro (1910-...) – calciatore portoghese
 Haroldo Rodrigues Magalhães Castro detto Haroldo (1931-2010) – calciatore brasiliano
 Castro (1947) – calciatore spagnolo
 Osvaldo Castro (1948) – calciatore cileno
 Enrique Castro González detto Quini (1949) – calciatore spagnolo
 Fernando Castro (1949) – calciatore colombiano
 Luís Castro (1961) – calciatore e allenatore di calcio portoghese
 Alfredo Castro (1962) – calciatore portoghese
 William Castro (1962) – calciatore uruguaiano
 Dionísio Castro (1963) – atleta portoghese
 Domingos Castro (1963) – atleta portoghese
 Nicolás Navarro Castro (1963) – calciatore messicano
 Lázaro Castro (1965 circa) – schermidore cubano
 Carlos Roberto Castro Silva detto Chôco (1971) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Emerson Castro (1971) – calciatore brasiliano
 Carlos Castro Mora (1978) – calciatore costaricano
 Alexánder Castro (1979) – calciatore costaricano
 Israel Castro (1980) – calciatore messicano
 José Antonio Castro González (1980) – calciatore messicano
 Mauricio Castro (1981) – calciatore honduregno
 Rubén Castro (1981) – calciatore spagnolo
 César Castro (1982) – tuffatore brasiliano
 Diego Castro (1982) – calciatore spagnolo
 Iziane Castro Marques (1982) – cestista brasiliana
 Eduardo Rosa Vale Castro detto Zé Castro (1983) – calciatore portoghese
 Gonzalo Castro Irizábal (1984) – calciatore uruguaiano
 Gustavo Javier Barrera Castro detto Panchi Barrera (1985) – cestista uruguaiano naturalizzato spagnolo
 Pablo Castro (1985) – calciatore uruguaiano
 Jayson Castro (1986) – cestista filippino
 Alejandro Castro (1987) – calciatore messicano
 Francisco Manuel Rico Castro detto Fran Rico (1987) – calciatore spagnolo
 Gonzalo Castro (1987) – calciatore tedesco
 Matías Fidel Castro (1987) – calciatore uruguaiano
 André Castro (1988) – calciatore portoghese
 Ananias Eloi Castro Monteiro (1989-2016) – calciatore brasiliano
 Leonardo Castro (1989) – calciatore colombiano
 Manuel Castellano Castro detto Lillo Castellano (1989) – calciatore spagnolo
 Raúl Castro Peñaloza (1989) – calciatore boliviano
 Francisco Castro Gamboa (1990) – calciatore cileno
 Jorge Castro (1990) – calciatore costaricano
 Nélson Miguel Castro Oliveira detto Nélson Oliveira (1991) – calciatore portoghese
 Fabry Castro (1992) – calciatore colombiano
 Alisson Castro (1993) – calciatore brasiliano
 Jonny Castro (1994) – calciatore spagnolo
 Carlos Castro García (1995) – calciatore spagnolo
 Facundo Castro (1995) – calciatore uruguaiano
 Facundo Alfredo Castro (1996) – calciatore argentino
 Fernando Castro (1997) – calciatore brasiliano

 Altre attività
 Ángel Castro y Argiz (1875-1956) – militare spagnolo
 Bonifacia Rodríguez Castro (1837-1905) – religiosa spagnola
 Benjamín de Arriba y Castro (1886-1973) – cardinale e vescovo spagnolo
 Alcides Mendoza Castro (1928-2012) – vescovo peruviano
 Luis Augusto Castro Quiroga (1942-2022) – arcivescovo cattolico colombiano
 Magaly Castro Egui (1948) – modella venezuelana
 Alex Castro (1963) – fotografo e ingegnere cubano

Storia 
 Castro o castrum – accampamento militare romano
 Castro – antica città del Lazio
 Ducato di Castro – feudo dell'Italia centrale vassallo dello Stato Pontificio (XVI-XVII secolo)

Geografia

Brasile 
 Castro – comune nella mesoregione del Centro Oriental Paranaense (Paraná)
 Castro Alves – comune nella mesoregione Metropolitana de Salvador (Bahia)

Cile 
 Castro – comune nella provincia di Chiloé (Los Lagos)

Italia 
 Castro – comune nella provincia di Bergamo (Lombardia)
 Castro – comune nella provincia di Lecce (Puglia)
 Castro – città del Lazio distrutta nel 1629
 Castro dei Volsci – comune nella provincia di Frosinone (Lazio)
 Castro Marina – quartiere di Castro, comune nella provincia di Lecce (Puglia)
 Castro Pretorio – rione di Roma, nella città metropolitana di Roma Capitale (Lazio)

Portogallo 
 Castro Daire – comune nel distretto di Viseu (Centro, Nord)
 Castro Marim – comune nel distretto di Faro (Algarve)
 Castro Verde – comune nel distretto di Beja (Alentejo)

Spagna 
 Castro Caldelas – comune nella provincia di Ourense (Galizia)
 Castro de Filabres – comune nella provincia di Almería (Andalusia)
 Castro de Fuentidueña – comune nella provincia di Segovia (Castiglia e León)
 Castro del Río – comune nella provincia di Cordova (Andalusia)
 Castro de Rei – comune nella provincia di Lugo (Galizia)
 Castro-Urdiales – comune (Cantabria)

Stati Uniti d'America 
 Castro – quartiere di San Francisco, città nella contea di San Francisco (California)
 Castro Valley – città nella contea di Alameda (California)
 Contea di Castro – contea (Texas)

Svizzera 
 Castro – ex comune ora frazione di Acquarossa, comune nel distretto di Blenio (Cantone Ticino)

Pagine correlate 
 Alfredo Castro – pagina di disambiguazione
 Carlos Castro – pagina di disambiguazione
 Castri – pagina di disambiguazione
 De Castro (disambigua) – pagina di disambiguazione
 Di Castro – pagina di disambiguazione
 Jesús Castro – pagina di disambiguazione
 Joe Castro – pagina di disambiguazione

Altri progetti